Madge Jansen is een voormalig personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. De leerlingen noemen haar Miss Madge. Ze debuteerde op 17 september 2008.

Miss Madge is een zeer strenge docente Engels op het Spangalis. Ze kwam in de serie toen de onderbouw dhr. Lopstra, ook docent Engels, had weggepest. Ze wordt gezien als de strengste lerares van de school, maar ze is zeker niet de slechtste. Behalve haar goede leskwaliteit ziet ze ook veel bij leerlingen. Zo hielp ze Thorsten om bij zijn vader weg te kunnen komen, hielp ze Marjana om haar liefde voor Stan te kunnen ontwijken en was ze er voor Charley toen haar thuissituatie uit de hand liep. Na het vertrek van Frank van Hamel, werd Madge benoemd tot conrector van het Spangalis.
Deze taak legde ze in seizoen 10 (2016) neer om weer mentor van een klas te worden.

jansen, Madge